Costantino Idini – ex calciatore italiano
 Emanuele Idini – ex nuotatore italiano